Asadabad steht für:

 Asadabad, Hauptstadt der Provinz Kunar im Osten Afghanistans
 Asadabad (Iran), Stadt in der Provinz Hamadan im Iran
 Asadabad (Verwaltungsbezirk),  Schahrestan in der Provinz Hamadan im Iran